Darabani se poate referi la:
Localități din România:
Darabani, Botoșani
Darabani, Constanța

Localitate din Ucraina:
Darabani, Hotin, sat-reședință de comună din raionul Hotin, regiunea Cernăuți (Ucraina).

Arie protejată din Ucraina:
Cotul Darabani, rezervație hidrologică de importanță locală din raionul Hotin, regiunea Cernăuți (Ucraina).